Рябенький — фамилия; имеет женскую форму Рябенькая.
 Рябенький, Василий Иванович (1958—2014) — советский и украинский художественный деятель, генеральный директор Донецкого академического государственного театра оперы и балета.
 Рябенький, Виктор Соломонович (1923—2018) — российский и советский математик, доктор физико-математических наук, профессор МФТИ.
Рябенький, Игорь Аркадьевич (1960—н.в.) — венчурный инвестор, бизнес-ангел, основатель инвестиционной фирмы AltaIR Capital.